Golden State henviser til forskellige artikler:

The Golden State – den amerikanske stat Californien er kendt under dette navn.
Golden State (passagertog) – amerikansk passagertog.
Golden State (musikalbum) – musikalbum fra det britiske band Bush.
Goldenstate – fanklub for Glostrup FK.